Мартыненки — деревня в Городокском районе Витебской области Белоруссии.

Находится в 2 верстах к юго-востоку от современной деревни Жуково

История 
Деревня отмечена на карте середины XIX века, в Списке населённых мест Витебской губернии 1906 года (стр.91 №10), на картах РККА 1930-х годов и топографической карте начала 1980-х годов.

Ссылки 
 Мартыненки.
 Карта N-36-001. Масштаб 1:100000. Издание 1985 года. Состояние местности на 1983 год.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Городокского района (Витебская область)